Esra Erol (6 november 1985) is een Turks voetbalspeelster, die uitkomt voor Ataşehir Belediyespor.  
Met Konak Belediyespor werd ze vier maal landskampioen in de hoogste divisie van het Turkse vrouwenvoetbal (2012–13, 2013–14, 2014–15, 2016–17).

Statistieken

Interlands
Erol was aanvoerder van het Turkse nationale vrouwenelftal, en was de speelster met de meeste wedstrijden voor het nationale team. Tot 6 juli 2016 kwam ze op 73 wedstrijden.

Turks voetballer